Луис Мигель Санчес Бенитес (), более известный под своим именем Луисми (; 5 мая 1992, Пуэрто-Серрано, Испания) — испанский футболист, полузащитник футбольного клуба «Реал Овьедо».

Клубная карьера
Свою футбольную карьеру начал в молодёжном составе «Севильи». В 2011 года он дебютировал за «Севилью С» выступавшая в «Терсере».

В июне 2012 года подписал свой первый профессиональный контракт с «Севильей Атлетико». 11 ноября того же года в матче против «Реала Хаэна» (1:0) получил перелом черепа. 31 марта 2014 года он вышел на поле в матче против того же соперника (0:1).

1 февраля 2014 года, Унай Эмери заявил Луисми на матчи против «Малаги», 8 марта против «Альмерии», но главный тренер не выпустил его.

3 июля 2014 года Луисми подписал новый двухлетний контракт с «Севильей Атлетико».12 августа 2014 был заявлен на матч Суперкубок УЕФА 2014, но на поле он так и не вышел (0:2). 23 августа дебютировал за основной состав «Сивильи» в матче против «Валенсии» сменив на 80 минуте Висенте Иборрe (1:1).

30 июля 2015 года подписал контракт с «Севильей», взял 16 номер в команде. Но с приходом Федерико Фасио в 2016 пришлось отдать ему свой номер.

29 июня 2016 года подписал контракт на два года с футбольным клубом «Реал Вальядолид», сменив в качестве свободного агента «Севилью»

Ссылки
 Профиль на сайте «Вальядолида» 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Реал Овьедо»